Zapolje est un toponyme qui peut désigner :
Zapolje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Zapolje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Rešetari, comitat de Brod-Posavina.